Какояннис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Какояннис, Антониос (в монашестве Арсений; 1881—1940) — епископ Александрийской Православной Церкви, митрополит Ермопольский, ипертим и экзарх Первого Египта.
 Какояннис, Лоизос (род. 1981) — кипрский футболист.
 Какояннис, Михалис (1922—2011) — греческий кинорежиссёр, сценарист и продюсер.